Il termine sagrì può riferirsi a una di queste specie ittiche:
Centrophorus granulosus o centroforo comune
Centrophorus lusitanicus o centroforo pinna bassa
Centrophorus squamosus o centroforo squame a foglia
Etmopterus spinax o sagrì nero o moretto

Note